«Спортинг Клаб Альбижуа» () — французский регбийный клуб из Альби, выступающий во второй по силе лиге страны, Про Д2. На протяжении нескольких последних лет команда попеременно выступает в сильнейшей и второй лиге; последний на данный момент сезон в элите клуб провёл в 2009—2010 годах. Команда проводит домашние матчи на городском стадионе, вмещающем 13 058 зрителей. Традиционные цвета — жёлтый и чёрный.

Достижения 
 Первый дивизион (предшественник Топ 14)
 Раунд шестнадцати: 1955, 1974
 Про Д2
 Победитель плей-офф: 2006, 2009
 Дивизион 1, группа «Б» (предшественник Про Д2)
 Полуфинал: 1980, 1986
 Националь 1 (сильнейшая любительская лига)
 Второе место: 2000
 Промосьон Националь (сильнейшая любительская лига)
 Второе место: 2001
 Федераль 1 (сильнейшая любительская лига)
 Второе место: 2002
 Пиренейский чемпионат
 Победитель: 1926

Состав 
Сезон 2012/13.

Известные игроки 
  Даниэль Сансери
  Фелипе Сансери
  Дамьен Тюссак
  Георгий Тетрашвили
  Александр Тодуа
 / Борис Станкович
  Насони Кунаворе
  Робер Басори
  Рене Буске
  Шарль-Антуан Гонне
  Пьер Дано
  Габриэль Лакруа
  Бернар Моммежа

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Франции